Vrpolje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vrpolje, un village situé dans la municipalité de Posušje, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Vrpolje un village et une municipalité située en Slavonie, dans le comitat de Brod-Posavina ;
Vrpolje, une localité située dans la municipalité de Šibenik, comitat de Šibenik-Knin ;
Vrpolje, une localité située dans la municipalité de Knin, comitat de Šibenik-Knin.